Keyes ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Keyes (* 1950), US-amerikanischer Politiker und Talkmaster

 Daniel Keyes (1927–2014), US-amerikanischer Schriftsteller
 David E. Keyes (* 1956), US-amerikanischer Mathematiker
 Elias Keyes (1758–1844), US-amerikanischer Politiker
 Erasmus Darwin Keyes (1810–1895), US-amerikanischer General
 Eugene C. Keyes (1900–1963), US-amerikanischer Politiker
 Evelyn Keyes (1916–2008), US-amerikanische Schauspielerin
 Geoffrey Keyes (1888–1967), US-amerikanischer General und Hochkommissar in Österreich
 Greg Keyes (* 1963), US-amerikanischer Fantasy- und Science-Fiction-Autor
 Henry W. Keyes (1863–1938), US-amerikanischer Politiker
 Irwin Keyes († 2015), US-amerikanischer Schauspieler
 London Keyes (* 1989), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Marian Keyes (* 1963), irische Autorin

 Ralph Keyes (* 1945), US-amerikanischer Sachbuchautor
 Ralph Keyes (Rugbyspieler) (* 1961), irischer Rugbyspieler
 Roger Keyes, 1. Baron Keyes (1872–1945), britischer Admiral und Politiker
 Sidney Keyes (1922–1943), britischer Dichter
 Stan Keyes (* 1953), kanadischer Politiker
 Wade Keyes (1821–1879), US-amerikanischer Politiker

Keyes ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Keyes (Kalifornien)
 Keyes (Oklahoma)

Siehe auch:
 Keys
 Cays